Bismuth steht für:

 Bismut, ein chemisches Element

Bismuth ist der Familienname von:
 Henri Bismuth, französischer Chirurg, Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
 Pierre Bismuth (* 1963), französischer Kameramann, Maler und Drehbuchautor